Кубок Футбольної ліги 1976–1977 — 17-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє здобула «Астон Вілла».

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/17 серпня 1976

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/18 серпня 1976

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16/18 серпня 1976

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 серпня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 1976

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 серпня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 1976

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 вересня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 вересня 1976

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 вересня 1976

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 вересня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 жовтня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 жовтня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 жовтня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 жовтня 1976

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня 1976

|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 листопада 1976

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 листопада 1976
{{OneLegResult|Дербі Каунті||2:1|Брайтон енд Гоув Альбіон (3)|winner=}}
|}

 1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1976|}

 1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня/15 лютого 1977|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/16 лютого 1977|}
Перегравання

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 лютого 1977'''

|}

Фінал 

Перше перегравання

Друге перегравання

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1976–1977
1976 у футболі
1977 у футболі
1976 в англійському спорті
1977 в англійському спорті